Camponaraya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camponaraya (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Camponaraya (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar